OW – gra
 OW – kanton Obwalden w Szwajcarii (oznaczenie kodowe ISO 3166-2)
 OW – kod IATA linii Executive Airlines